Bloed, zweet en tranen (single), een single van André Hazes uit 2002
 Bloed, Zweet & Tranen, een talentenjacht van SBS6 uit 2013
 Bloed, Zweet & Tranen (bier), een biersoort
 Bloed, zweet & tranen (film), film uit 2015 over het leven van André Hazes